GLEW:

 OpenGL Extension Wrangler Library —  кроссплатформенная библиотека.
 Great Lakes Engineering Works — судостроительная компания с верфью на  в штате Мичиган, которая действовала с 1902 по 1960.